Антиохида III (, Antiochis) е принцеса от Селевкидите и царица на Кападокия.

Биография 
Антиохида е дъщеря на цар Антиох III Велики от Селевкидите и Лаодика III, дъщеря на Митридат II (Понт) и Лаодика. Тя е сестра на Селевк IV Филопатор, Антиох IV Епифан, Лаодика IV и други.

Антиохида се омъжва за Ариарат IV Евсеб, цар на Кападокия от 220 пр.н.е. до 163 пр.н.е. Тя е майка на Стратоника IV (съпругата на Евмен II), и на Ариарат V (цар на Кападокия).

Генеалогия

Източници 
 Ливий, 37, 31, 4
 Диодор 31, 19, 7
 Полибий, 5, 32, 42

Селевкиди
Царе на Кападокия
Кападокия